Larry Scott – culturista statunitense
Larry Scott – modello statunitense
Larry Scott – tennista e dirigente sportivo statunitense